O grupo D do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, décima quinta edição desta competição organizada quadrienalmente pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), reunirá as seleções da Espanha, República Tcheca, Turquia e Croácia.

Classificação

Jogos

Primeira rodada

Turquia vs Croácia 

Homem do Jogo:
 Luka Modrić

Espanha vs República Tcheca

 

Homem do Jogo:
 Andrés Iniesta

Segunda rodada

República Tcheca vs Croácia 

Homem do Jogo:
 Ivan Rakitić

Espanha vs Turquia 

Homem do Jogo:
 Andrés Iniesta

Terceira rodada

República Tcheca vs Turquia

Croácia vs Espanha 

Homem do jogo:
 Ivan Perišić

Ver também 
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo A
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo B
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo C
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo E
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo F
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Fase final

Campeonato Europeu de Futebol de 2016